Сан Мартин де лас Пирамидес има више значења:

 Општина Сан Мартин де лас Пирамидес (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Мартин де лас Пирамидес (Сан Мартин де лас Пирамидес, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику